Морска́я вы́дра:
 Кала́н (морская выдра от  / , ) — хищное морское млекопитающее семейства куньих, близкий родственник выдр.
 Кошачья выдра (морская выдра от , ) — хищное морское млекопитающее семейства куньих, относящееся к роду американских речных выдр ().